Jenny Morris (hockeyster)
 Jenny Morris (zangeres)